Halep se poate referi la:
 numele vechi al orașului Alep din nordul Siriei. Halep, cu accentul pe e, vine din turcescul Haleb, numele în acea limbă al orașului Alep.
 Simona Halep, jucătoare română de tenis

Note 

Nume de familie românești